Jorge Mijáilovich de Rusia (en ruso: Георгий Михайлович; Biely-Kliuch, 23 de agosto de 1863-Petrogrado, 28 de enero de 1919) fue gran duque de Rusia y un distinguido general del Ejército Imperial Ruso.

Biografía 
Nacido en Biely-Kliuch, cerca de Tiflis, Georgia, como el tercer varón y cuarto hijo del gran duque  Miguel Nikoláyevich de Rusia y de su esposa, Cecilia de Baden, que tras su bautizo ortodoxo fue llamada Olga Fiódorovna. Solo después de ser bautizado fue nombrado patrón del  Batallón de la Guardia de caballería y fue nombrado ayudante general.

Su fuerte interés por las artes lo llevó a ser curador del Museo de Alejandro III y presidente de la Sociedad Geológica Rusa. Fue, especialmente, un ávido coleccionador de monedas y medallas rusas sobre las que escribió cerca de diez monografías. En 1909 donó su valiosa colección al Museo de Alejandro III.

Creció en Georgia, donde su padre era gobernador general de Transcaucacia, y recibió una estricta educación que incluía dormir en catres de ejército y ducharse en agua fría.

En 1896, después de interesarse en María de Edimburgo, se comprometió con su prima, la princesa María de Grecia y Dinamarca, quien aceptó casarse con él después de que le prohibieran casarse con un plebeyo. La pareja se casó en Corfú el 12 de mayo de 1900 y tuvo dos hijas, las princesas Nina Gueórguievna y Xenia Gueórguievna.

En 1914, su esposa, quien tomó el nombre ruso de María Gueórguievna, se distanció de su marido y se instaló en Inglaterra con sus hijas. La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa alejaron definitivamente a la familia, y Jorge no volvió a ver a su esposa ni a sus hijas.

En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, ingresó en el ejército como teniente general y al año siguiente fue nombrado ayudante de campo del comandante en jefe, además de supervisor de operaciones, por lo que informaba al zar Nicolás II sobre la situación en el frente.

En 1917, tras visitar al ejército ruso en Besarabia y Rumania, regresó a Rusia, cuando comenzó la Revolución. En marzo de ese año, al caer la monarquía en el transcurso de la Revolución de Febrero, renunció a su puesto en el ejército. Su deseo de trasladarse a Inglaterra se vio frustrado por la negativa del gobierno británico y del príncipe Lvov, jefe del gobierno. Sin embargo, obtuvo un permiso para trasladarse a Finlandia, desde donde planeaba huir a Suecia y luego a Inglaterra.

En junio de 1917, se instaló en Finlandia y alquiló una villa en Retierve y luego, en marzo, en Helsingfors. Para 1918, desesperado por salir de Rusia, pidió un pasaporte y permiso para dejar el país al gobierno soviético; pero el 3 de marzo fue arrestado y trasladado a Petrogrado por la Guardia Roja.

En Petrogrado, vivió en la casa de su exsecretario ya que su palacio había sido ocupado por la Guardia Roja. En abril de 1918, por un decreto que ordenaba a todos los Románov reportarse ante la Cheka, se presentó ante el bolchevique Moiséi Uritski y luego fue enviado a Vólogda. En el exilio en Vólogda estuvo acompañado por su hermano, Nicolás Mijáilovich, y sus primos Demetrio Constantínovich y Pablo Aleksándrovich.

El 14 de julio de 1918, dos días antes del asesinato del zar, fue detenido junto a los otros grandes duques y llevado a una pequeña prisión. Su esposa intentó comprar la libertad de los grandes duques por 50.000 £ a través del embajador danés en Petrogrado, pero el 21 de julio fueron regresados a Petrogrado, en donde fueron entrevistados por Uritiski, quien les dijo que los habían trasladado para salvarlos ya que el pueblo pretendía matarlos en Vólogda.

Los cuatro citados nietos de Nicolás I de Rusia fueron ejecutados a finales de enero de 1919 en las proximidades de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con el pretexto de represalia por la ejecución de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en Berlín.

La Gran Guerra lo había llevado a poner en custodia su colección numismática en un banco de San Petersburgo.

Bibliografía 
 Alexander, Grand Duke of Russia, Once a Grand Duke, Cassell, London, 1932.
 Chavchavadze, David, The Grand Dukes, Atlantic, 1989, ISBN 0-938311-11-5
 Cockfield, Jamie H, White Crow, Praeger, 2002, ISBN 0-275-97778-1
 George, Grand Duchess of Russia, “A Romanov Diary”, Atlantic International Publications, 1988. ISBN 0-938311-09-3
 King, Greg, Wilson, Penny,  Gilded Prism, Eurohistory, 2006, ISBN 0-9771691-4-3

Romanov
Ejecutados de la Unión Soviética
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Jorge Mijailovich